Diese Liste enthält Feldhandballspiele der saarländische Feldhandballnationalmannschaft der Männer, die vom SHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1950 – 1951 –1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956

Quellen:

Statistik 

Der DHB wertet das Länderspiel gegen BR Deutschland B nicht als offizielles Länderspiel.

Einzelnachweise 

Saarland
!Manner-Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele